OMR est un sigle, qui signifie :
 Reconnaissance optique de marques, soit en anglais, Optical Mark Recognition.
 Reconnaissance optique de musique, soit en anglais, Optical Music Recognition ou encore Music OCR.
 Ordure ménagère résiduelle, la part des déchets qui restent après les collectes sélectives.
 Optimisation pour les moteurs de recherche, l'ensemble des techniques visant à optimiser la visibilité d'un site web par les moteurs de recherche.

OMR est un code, qui signifie :
 Rial, la monnaie d'Oman, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies).

OMR est un duo français d'électro-pop.

OMR est un club de rugby, 'Olympique Marcquois Rugby'